Dual Committee — дебютний і останній студійний альбом американського реп-дуету Dual Committee, до складу якого увійшли Keak da Sneak та Agerman. Реліз видали 21 березня 2000 р. на лейблі Moe Doe Entertainment. Dual Committee сформували перед заснуванням гурту 3X Krazy. Виконавчі продюсери: К. Вільямс та K.O.A.B.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2000
Дебютні альбоми 2000
Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми